

События 
 Консулы Луций Юлий Урс Сервиан и Луций Лициний Сура.
Китай:
 Разбиты Кяны.

Скончались 
 Бань Чао — полководец и дипломат древнего Китая
 Ушилу, шаньюй хунну с 105 года до н. э. по 102 год до н. э..

См. также